Актопа́н () — топоним, встречающийся в Мексике. С языка отоми это можно перевести как «влажная и плодородная местность».

 Актопан — муниципалитет в штате Веракрус;
 Актопан — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Актопан — муниципалитет в штате Идальго;
 Актопан — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Актопан — река, протекающая в штате Веракрус.